Plusieurs hôpitaux portent le nom du médecin René Laennec :
 Hôpital Laennec de Paris
 Hôpital Laennec de Quimper
 Hôpital Laennec de Creil

 Hôpital Guillaume-et-René-Laennec à Saint-Herblain, près de Nantes, rend hommage à René Laennec et à son oncle, Guillaume Laennec. 

L'hôpital sud d'Amiens se trouve rue Laennec.